Spojení písmen P a E může mít různé významy:

PE 
 polyethylen
 PE – kód ISO 3166-2 pro Peru
 BR-PE – kód ISO 3166-2 pro stát Pernambuco
 CA-PE – kód ISO 3166-2 pro provincii Prince Edward Island
 bývalá SPZ okresu Pelhřimov
 SPZ okresu Partizánske
 zkratka stanice metra Petřiny
 Portable Executable (PE) – jeden z formátů spustitelných (.exe) souborů
 fosfatidylethanolamin
 bitevní trojplošník AEG PE

Pe 
 letouny Petljakov
 Pe – open-source textový editor pro BeOS
 Pe – město v Tibetské autonomní oblasti na horním toku Brahmaputry

pe 
 pe (písmeno)

.pe 
 .pe – internetová doména nejvyššího řádu pro Peru

Externí odkazy